Жолоб — дерев'яна посудина у вигляді довгастого чотирикутника, для годівлі та напування тварин на зразок корита.
 Жолоб — дерев'яний, металевий і т. ін. пристрій для пересипання, пересування, переливання, зсипання, зливання чого-небудь.
 Гірничний жолоб
 Мийний жолоб — найпростіший апарат гравітаційного збагачення корисних копалин
 Водостічний жолоб
 Жолоб дорожнього водостоку
 Дренажний канал
 Бетонний канал
 Жолоб — западина, заглиблення між скалами, горами.
 Океанічний жолоб
 Жолоб — діалектна назва дерев'яного зрубу колодязя, цямрини.

Прізвище 
 Жолоб Світлана Костянтинівна (1947—2011) — українська поетеса і літературний критик.

Див. також 
 Ринва
 Риштак
 Жолоби (печера)
 Лоток (значення)
 Мульда (значення)

Джерела 
 Словник української мови Академічний тлумачний словник (1970—1980)